Geografia:
 Antic terme, actualment masia, del municipi de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), al NE de la vila, esmentat ja el 993.
 Mas de Sant Pere de Torelló (Osona)